
А́ль-Вахда́ или Эль-Вахда (; что на русский переводится как «единство») — название ряда футбольных клубов в Арабском мире, а также одного из вилаятов Судана (см. Эль-Вахда).

Ливия 
 Аль-Вахда (Триполи) — футбольный клуб из города Триполи

Марокко 
 Аль-Вахда — гидроэлектростанция на реке Уерта в Марокко

ОАЭ 
 Аль-Вахда (Абу-Даби) — футбольный клуб из города Абу-Даби

Саудовская Аравия 
 Аль-Вахда (Мекка) — футбольный клуб из города Мекка

Сирия 
 Аль-Вахда (Дамаск) — футбольный клуб из города Дамаск

Южный Судан 
 Эль-Вахда (Вахда) или Юнити — провинция в Судане, с 2011 года — в Южном Судане